Bohechío kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Bohechío (kommun), San Juan, 
 Bohechío (ort), San Juan,